Příjmení Pietor má více nositelů:

 Ambro Pietor (1843–1906), slovenský novinář, otec Vladimíra
 Ivan Pietor (1904–1977), slovenský politik  
 Vladimír Pietor (1879–1952), slovenský ekonom a podnikatel

Slovenská příjmení